Glucuronidasa puede referirse a varias enzimas:

 Alpha-glucuronidasa
 Beta-glucuronidasa
 Glicirrizinato beta-glucuronidasa
 Glucuronidasa glucuronosil-disulfoglucosamine